Baukunde steht für:

 Bautechnik, Lehre des angewandten Bauwesens
 Baustilkunde, siehe Architekturstil
 Landwirtschaftliche Baukunde, Lehrfach in der Landwirtschaft, siehe Pflanzenbau #Arbeitsgebiete Pflanzenbau